Tununguá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tununguá (ort), Boyacá, 
 Tununguá (kommun), Boyacá,